Појам Евла може значити:

 Евла (Ресан), насељено место у општини Ресан, Северна Македонија,
 Евла (Центар Жупа), насељено место у општини Центар Жупа, Северна Македонија.